

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Niegosławice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Niegosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Niegosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Niegosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota

Inne 
 Niegosławice – gmina wiejska
 Niegosławice – stacja kolejowa